Optimering kan betegne flere ting:

 Optimering (matematik) – Matematisk metode til at finde maksima og minima for funktioner
 Optimering (datalogi) – Øgning af effektiviteten i et it-system 
 Søgemaskineoptimering – Metode til at fremme websiders placering i søgemaskiner